Accouplement peut désigner :
 accouplement, en biologie, l'acte sexuel lié à la procréation ;
 accouplement, en mécanique, un dispositif de liaison entre deux arbres ;
 accouplement, un dispositif permettant de faire jouer simultanément les touches de plusieurs claviers d'un orgue en n'en touchant qu'un seul ;
 accouplement, entre deux rames de chemin de fer ou deux morceaux de rame ;
 accouplement, en mathématiques, une application bilinéaire fonctorielle.